

Anno 
 442 o 442 a.C.

Codici 
 442 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Gualba Observatory, presso Barcellona, in Spagna

Matematica 
 442 – numero